Thai puede referirse a:

 El thai o siamés; raza de gato.
 El thai o tailandés; natural de Tailandia (antigua Siam), o perteneciente o relativo a este país asiático.
 El thai o tailandés o siamés; idioma de Tailandia.

Además, puede hacer referencia a:
 El masaje thai, masaje de Tailandia.
 El muay thai, arte marcial y deporte de contacto extremo de Tailandia.
 Thai Airways, aerolínea de Tailandia.
 Thái Bình, provincia de Vietnam.
 Thai Rak Thai, partido político de Tailandia.

ca:Thai